La LEN European Cup 1970-1971 è stata l'ottava edizione del massimo trofeo continentale di pallanuoto per squadre di club.

Il titolo si è tornato ad assegnare tramite un girone finale di quattro squadre anziché una finale diretta.

Nel girone finale, disputato a Belgrado, i padroni di casa del Partizan hanno conquistato la loro quarta coppa precedendo i connazionali e campioni uscenti del Mladost.

Gironi di semifinale

Gironi

Gruppo A

Gruppo B

Girone finale

Campioni
 Campione d'Europa:
Miloš Marković, Branislav Trajković, Đorđe Perišić, Uroš Marović, Dušan Antunović, Mirko Sandić, Zoran Janković, Siniša Belamarić, Feliče Tedeski, Branimir Glidžić, Miroslav Sofijanić, Predrag Manojlović, Božidar Novaković.

Fonti
 LEN, The Dalekovod Final Four - Book of Champions 2011, 2011 (versione digitale)

Sport acquatici nel 1970
Sport acquatici nel 1971
Edizioni della LEN European Cup